East Braintree ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Braintree (Massachusetts), im Norfolk County
 East Braintree (Vermont), im Orange County